

Biografia
Autodidatta, dal 2011 si dedica alla regia di film presentati in festival nazionali e internazionali. Il suo lungometraggio di finzione Abacuc (2014), uscito in sala nel 2015, è stato presentato al 32º Torino film festival, mentre il cortometraggio Colombi (2016) alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. 

I suoi ultimi film Dulcinea (2018) e La casa dell'amore (2020) sono stati proiettati rispettivamente al 71º Locarno Film Festival e al Festival di Berlino 2020. La casa dell'amore ha concorso per il 34º Teddy Award, venendo menzionato fra i tre finalisti. 

Nel 2013, la Cineteca Nazionale di Roma ha dedicato una retrospettiva al suo lavoro filmico.

Filmografia parziale

Cortometraggi
 Ridotto Mattioni (2014)
 Una società di servizi (2015)
 Tottori (2015)
 Colombi (2016)
 Sì (2020)

Lungometraggi
 Magog [o epifania del barbagianni] (2011)
 Habitat Piavoli, in collaborazione con Claudio Casazza (2013)
 Abacuc (2014)
 Dulcinea (2018)
 Pierino (2018)
 La casa dell'amore (2020)

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 Luca Ferri su cinemaitaliano.info.